Dąbrowa ist der Name von insgesamt 106 Städten und Dörfern in Polen, sowie für einige Stadtteile. Der Name bedeutet so viel wie „Eichenhain“ – ein gemischter Wald mit vielen Eichen. Dąbrowa ist außerdem ein polnischer Familienname:

Ortsname:

Städte und Stadtteile:
 in der Woiwodschaft Ermland-Masuren:
 Dąbrowa, Stadtteil von Elbląg (Damerau, Kreis Elbing/Westpreußen)
 in der Woiwodschaft Podlachien:
 Dąbrowa Białostocka
 in der Woiwodschaft Pommern:
 Dąbrowa, Stadtteil von Gdynia (Dohnasberg, Kreis Neustadt/Westpreußen)
 in der Woiwodschaft Schlesien:
 Dąbrowa Górnicza
 Dąbrowa Narodowa

Dörfer und Ortschaften:
 in der Woiwodschaft Ermland-Masuren:
 Dąbrowa (Dąbrówno) (Reinshof, Kreis Neidenburg, Ostpreußen)
 Dąbrowa (Dźwierzuty) (Damerau, Kreis Ortelsburg, Ostpreußen)
 Dąbrowa (Iława) (Damerau, Kreis Rosenberg, Westpreußen)
 Dąbrowa (Kętrzyn) (Damerau, Kreis Rastenburg, Ostpreußen)
 Dąbrowa (Płoskinia) (Schöndamerau, Kreis Braunsberg, Ostpreußen)
 Dąbrowa (Wielbark) (Dombrowa, 1938–1945 Neudankheim, Kreis Ortelsburg, Ostpreußen)
 in der Woiwodschaft Großpolen:
 Dąbrowa (Wągrowiec) (Dornbrunn)
 in der Woiwodschaft Kleinpolen:
 Dąbrowa Tarnowska
 in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern:
 Dąbrowa Chełmińska (Damerau, Kreis Kulm, Westpreußen)
 Dąbrowa (Powiat Mogileński)
 in der Woiwodschaft Lebus:
 Dąbrowa (Lubsko) (Dubrow, 1937–45 Eichenhagen, Kreis Crossen, Brandenburg)
 Dąbrowa (Zabór) (Damerau, Kreis Grünberg, Schlesien)
 Dąbrowa Łużycka (Dubrau, Kreis Sagan; später Eichenwald, Kreis Rothenburg, Oberlausitz)
 in der Woiwodschaft Masowien:
 Dąbrowa (Żuromin)
 in der Woiwodschaft Niederschlesien:
 Dąbrowa Bolesławiecka (Eichberg, Kreis Bunzlau/Schlesien)
 Dąbrowa Dolna (Nieder Dammer, Kreis Lüben/Schlesien)
 Dąbrowa Górna (Ober Dammer, Kreis Lüben/Schlesien)
 Dąbrowa Oleśnicka (Dammer, Kreis Oels/Schlesien)
 Dąbrowa Środkowa (Mittel Dammer, Kreis Lüben/Schlesien)
 in der Woiwodschaft Oppeln:
 Dąbrowa Opolska (Dambrau, Kreis Falkenberg/Schlesien)
 Dąbrowa (Świerczów), Ort in der Gmina Świerczów im Powiat Namysłowski 
 in der Woiwodschaft Pommern:
 Dąbrowa Człuchowska (Damerau, Kreis Schlochau/Pommern)
 Dąbrowa (Kaliska) (Dombrowo, Kreis Preußisch Stargard/Westpreußen)
 Dąbrowa (Karsin) (1939–1945: Eichenfier, Kreis Konitz/Danzig-Westpreußen)
 Dąbrowa (Lichnowy) (Damerau, Kreis Elbing/Westpreußen)
 in der Woiwodschaft Westpommern:
 Dąbrowa Białogardzka (Damerow, Kreis Belgard/Pommern)
 Dąbrowa (Myślibórz) (Eichwerder, Kreis Soldin/Brandenburg)
 Dąbrowa Nowogardzka (Damerow, Kreis Naugard/Pommern)
 Dąbrowa (Sianów) (Damerow, Kreis Schlawe/Pommern)
 Dąbrowa (Świerzno) (Damerow, Kreis Cammin/Pommern)
 Dąbrowa (Szczecinek) (Minettenthal, Kreis Neustettin/Pommern)
 in der Woiwodschaft Schlesien
 Dąbrowa (Koniecpol)

Familienname:
 Eugeniusz Morawski-Dąbrowa (1876–1948), polnischer Komponist